Шаффер — німецьке () та англійське () прізвище.

 Анна Шаффер (1992) — англійська акторка.
 Альфред Шаффер (1893 — 1945) — угорський футболіст (нападник) і футбольний тренер.
 Бренда Шаффер — американський та ізраїльський вчений, член Американської асоціації політичних наук.
 Джеймс Шаффер (1970) — американський музикант, ритм-гітарист гурту Korn.
 Франк Шаффер (1958) — німецький легкоатлет, олімпійський медаліст.

Див. також 
 Шафер

Німецькі прізвища
Англійські прізвища